Onch’ŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Onch'ŏn-gun, kommun, Södra P'yŏngan, 
 Yŏnan-onch'ŏn, varm källa, Södra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar